Dit is een lijst van planetoïden 110601-110700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (110601) - || 2001 TJ134 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110602) - || 2001 TC135 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110603) - || 2001 TN135 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110604) - || 2001 TO136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110605) - || 2001 TV136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110606) - || 2001 TX136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110607) - || 2001 TT137 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110608) - || 2001 TA138 || 14 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110609) - || 2001 TB138 || 14 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110610) - || 2001 TD138 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110611) - || 2001 TH139 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110612) - || 2001 TA142 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110613) - || 2001 TN143 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110614) - || 2001 TH144 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110615) - || 2001 TQ144 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110616) - || 2001 TF145 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110617) - || 2001 TD147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110618) - || 2001 TC149 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110619) - || 2001 TL149 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110620) - || 2001 TA151 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110621) - || 2001 TE151 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110622) - || 2001 TJ151 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110623) - || 2001 TY153 || 14 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110624) - || 2001 TH154 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110625) Feryalözel || 2001 TL155 || 13 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (110626) - || 2001 TX158 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110627) Psaltis || 2001 TP160 || 15 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (110628) - || 2001 TU163 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110629) - || 2001 TM164 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110630) - || 2001 TJ165 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110631) - || 2001 TK165 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110632) - || 2001 TP165 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110633) - || 2001 TU165 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110634) - || 2001 TY165 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110635) - || 2001 TM166 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110636) - || 2001 TO166 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110637) - || 2001 TX166 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110638) - || 2001 TA167 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110639) - || 2001 TP167 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110640) - || 2001 TT167 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110641) - || 2001 TY167 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110642) - || 2001 TD168 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110643) - || 2001 TN168 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110644) - || 2001 TS168 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110645) - || 2001 TU168 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110646) - || 2001 TC169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110647) - || 2001 TD169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110648) - || 2001 TF169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110649) - || 2001 TK169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110650) - || 2001 TG170 || 15 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (110651) - || 2001 TO170 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110652) - || 2001 TO171 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110653) - || 2001 TZ171 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (110654) - || 2001 TL172 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110655) - || 2001 TB173 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110656) - || 2001 TG173 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110657) - || 2001 TC174 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110658) - || 2001 TH176 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110659) - || 2001 TX176 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110660) - || 2001 TB181 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110661) - || 2001 TH182 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110662) - || 2001 TW182 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110663) - || 2001 TZ182 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110664) - || 2001 TK183 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110665) - || 2001 TD187 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110666) - || 2001 TZ187 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110667) - || 2001 TT189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110668) - || 2001 TV190 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110669) - || 2001 TP193 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110670) - || 2001 TQ193 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110671) - || 2001 TP194 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110672) - || 2001 TB195 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110673) - || 2001 TC195 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110674) - || 2001 TL195 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110675) - || 2001 TR195 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110676) - || 2001 TC196 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110677) - || 2001 TQ196 || 14 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110678) - || 2001 TY196 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110679) - || 2001 TN198 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110680) - || 2001 TB199 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110681) - || 2001 TY200 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110682) - || 2001 TQ201 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110683) - || 2001 TD202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110684) - || 2001 TM202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110685) - || 2001 TC203 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110686) - || 2001 TM204 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110687) - || 2001 TX204 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110688) - || 2001 TA205 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110689) - || 2001 TV205 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110690) - || 2001 TD206 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110691) - || 2001 TH206 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110692) - || 2001 TN208 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110693) - || 2001 TJ209 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (110694) - || 2001 TD211 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110695) - || 2001 TN211 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110696) - || 2001 TP212 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (110697) - || 2001 TO213 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110698) - || 2001 TA214 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (110699) - || 2001 TF214 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (110700) - || 2001 TZ215 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten